Equijubus — род травоядных орнитоподовых динозавров надсемейства гадрозавроид (Hadrosauroidea) из мела Азии. Типовой и единственный вид Equijubus normani назван и описан You и коллегами в 2003 году. Название рода образовано от  — «лошадь», «конь» и  — «грива». «Конская грива» — это перевод с китайского названия горного хребта Мацзун, где были обнаружены ископаемые остатки динозавра. Видовое название дано в честь британского палеонтолога Дэвида Нормана, внёсшего большой вклад в изучение орнитопод.

История исследования 

Голотип IVPP V 12534, представляющий собой полный череп и неполный посткраниальный скелет, обнаружен в слоях геологической группы Xinminbao, датированных альбом, провинция Ганьсу, Китай. В 2003 году было опубликовано краткое описание остатков Equijubus. В 2008 году Грегори Пол представил пересмотренный диагноз. В 2014 году было опубликовано подробное описание костей скелета динозавра и вновь пересмотренный диагноз (из первоначального были удалены два признака, а диагноз Пола содержал ошибки и неточности).

Из посткраниального скелета сохранилось только 9 шейных позвонков, 17 спинных и 6 крестцовых, а также фрагменты левой лопатки, обе грудные кости, проксимальная часть левой плечевой кости, части обеих подвздошных костей, фрагменты обеих бедренных костей и три крупных неопределённых костных фрагмента.

Описание 

Equijubus — это базальный гадрозавроид, характеризующийся следующими аутапоморфиями: ростродорсально изогнутый пальцевидный отросток отходит от максиллярного отростка скуловой кости; удлинённая ростральная ветвь слёзной кости тянется вдоль дорсального края челюстной кости и оканчивается на вершине восходящего отростка челюстной кости; на третьем шейном позвонке имеются эпипофизы; на 6—8 и 11—15 спинных позвонках имеются гипосфены. Equijubus имеет также следующую комбинацию уникальных признаков: ростральная ветвь слёзной кости суживается к концу в точку; вентролатеральный отросток предчелюстной кости контактирует с предлобной костью (отсутствует контакт слёзной кости с носовой); квадратная кость в латеральной проекции немного изгибается каудально по всей длине (тело кости почти прямое); дугообразный дорсальный край подвздошной кости.

Все дуги сохранившихся позвонков срослись с их телами, что говорит о достижении голотипом Equijubus скелетной зрелости на момент смерти.

Грегори Пол оценивает длину Equijubus в 7 м, а массу в 2,5 т.

Филогения 
По итогам первоначального филогенетического анализа с использованием 66 признаков для 15 таксонов Equijubus занимал наиболее базальную позицию в надсемействе гадрозавроид.

В последующих филогенетических анализах во многих других работах Equijubus занимал различные положения на родословном древе. Новая информация об анатомии Equijubus (особенно включение в анализ посткраниальных признаков, которые ранее не использовались ни в одном из предыдущих анализов), описанная в исследовании McDonald и коллег 2014 года, позволила точнее определить филогению динозавра. По результатам анализа, проведённого в 2012 году с использованием 135 признаков для 66 таксонов (впоследствии половина таксонов была удалена из-за возникшей политомии), Equijubus является одним из наиболее базальных членов гадрозавроид, образуя кладу с Xuwulong, поддерживаемую неоднозначной синапоморфией (рострокаудально направленный желобок на вентральной поверхности основной затылочной кости).

Кладограмма на основе анализа McDonald и коллег 2012 года:

Примечания 

Гадрозавроиды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2003 году
Таксоны животных, названные в честь людей